Stopy, fakta, tajemství je název rozhlasového a později i televizního cyklu publicisty, pátracího novináře a dobrodruha Stanislava Motla. Autor se v něm zabývá nejrůznějšími událostmi české i světové historie, záhadami i nevysvětlenými jevy a posluchače a diváky seznamuje s výsledky své celoživotní práce a svého pátrání v archivech.

Rozhlasový cyklus 
Premiéra rozhlasového cyklu na stanici Český rozhlas 2 proběhla v lednu roku 2010. Předcházel jí samostatný pořad Stanislava Motla nazvaný „Zlatý vlak“ odvysílaný v istopadu 2009, který se zabýval osudy československých legionářů a zlatého carského pokladu. Cyklu Stopy, fakta, tajemství bylo do dnešního dne odvysíláno více než 150 dílů Nové díly bývají vysílány v neděli v 10:30 hod., repríza je pak v pondělí večer. Na žádost Stanislava Motla je každý díl dostupný on-line jen 5 týdnů po jeho premiéře.

Seznam epizod

1–50

51–100

101–150

151–200

201–250

Televizní cyklus 
Premiéra prvního dílu televizního cyklu proběhla v září 2012 na stanici ČT1, od ledna 2013 se pak pořad přesunul na stanici ČT2. Nelze ho zhlédnout on-line.

Seznam epizod 
Zdroj: web České televize

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Stopy, fakta, tajemství na stránkách Českého rozhlasu
 
 

České televizní pořady
Historické dokumentární seriály
Pořady Českého rozhlasu
Televizní pořady České televize
Mysteriózní dokumentární seriály